Här kan avse:
Här – samlingsnamnet på en stats markstridskrafter, se armé 
Här (skulptur) – en skulptur av Ebba Matz

Se även
 Armékår